Arcydesmus är ett släkte av mångfotingar. Arcydesmus ingår i familjen Platyrhacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Arcydesmus